Lienhart ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lienhard (Name).

Namensträger 
Lienhart ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lienhart (1939–1995), österreichischer Ornithologe
 Andreas Lienhart (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Heinz Lienhart (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Johann Lienhart (* 1960), österreichischer Radrennfahrer
 Philipp Lienhart (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Robert Lienhart (1908–2000), deutscher Landrat
 Sandra Lienhart (* 1966), Schweizer Bankmanagerin

Siehe auch 
 Lienhard
 Lienhardt
 Linhart
 Linhardt
 Linhard

Familienname
Deutscher Personenname